Eskil − miasto w Turcji
 Eskil − arcybiskup Lund
 Eskil – misjonarz, męczennik